Чемпіон ( з ) — переможець будь-якого змагання, зазвичай спортивного.

Зокрема:
 Олімпійський чемпіон — переможець змагань на Олімпійських іграх
 Чемпіон WWE та Чемпіон світу у важкій вазі (WWE) — титули переможця світових змагань з реслінгу
 Чемпіон Сполучених Штатів WWE — титул переможця змагань з реслінгу в США

Кіно 
Існує декілька фільмів з такою назвою.
 Чемпіон (фільм, 1915) — короткометражна німа стрічка Чарлі Чапліна 1915 року.
 Чемпіон (фільм, 1931) — спортивна драма США 1931 року.
 Чемпіон (фільм, 1979) — художній фільм режисера Франко Дзеффіреллі 1979 року. 
 Чемпіон (фільм, 1994) — трилер США 1994 року.
 Чемпіон (фільм, 2010) — фльм США 2010 року.

Топоніми

Чемпіон — місто, штат Нью-Йорк
 Чемпіон — переписна місцевість, штат Небраска

Інше 
Використовується також як назва різних об'єктів:
 Чемпіон (нафтогазоконденсатне родовище) — родовище нафти й газу в Брунеї, на шельфі Південнокитайського моря.
 Чемпіон (сорт яблук) — гібридний сорт яблук.

Див. також 
 Чемпіон Джек Дюпрі — американський блюзовий піаніст та співак.